Не́вський прову́лок — назва провулків у різних населених пунктах країн колишнього СРСР.

Невський провулок — 6 провулків у місті Дніпродзержинськ Дніпропетровської області.

Невський провулок — колишня назва Нивського провулку в місті Київ.

Невський провулок — провулок у місті Вороніж.
 Невський провулок — провулок у місті Краснодар.
 Невський провулок — провулок у місті Псков.

Провулки